Salvador — alcunha dada à capital baiana

Música
 Cidade Elétrica — canção gravada por Claudia Leitte com a participação de Daniela Mercury para o álbum Ao Vivo em Copacabana em 2008. 
 Cidade Elétrica — versão da mesma faixa gravada por Netinho (cantor) em 2010.